Твістер — штучна рибальська принада
 Твістер — рухлива гра

Див. також 
 Містер Твістер (значення)